

Toponyme 
 Serrana est une municipalité brésilienne de l'État de São Paulo et la Microrégion de Ribeirão Preto.
 Serrana de Santa Catarina est l'une des six mésorégions de l'État de Santa Catarina au Brésil.
 La microrégion Serrana est l'une des microrégions de l'État de Rio de Janeiro.
 Vista Serrana est une ville brésilienne du nord-ouest de l'État de la Paraíba.
 Villa Serrana est une ville de l'Uruguay située dans le département de Lavalleja.
 Le banc de Serrana est un atoll de la mer des Caraïbes.

Zoologie 
 Contomastix serrana est une espèce de sauriens de la famille des Teiidae.
 Pseudoboa serrana est une espèce de serpents de la famille des Colubridae.
 Pseudopaludicola serrana est une espèce d'amphibiens de la famille des Leiuperidae.
 Apostolepis serrana est une espèce de serpents de la famille des Colubridae.

Homonymie
Homonymie de toponyme